Тимашова — женская форма русской фамилии .
 Тимашова, Лиана Анатольевна (1941—2018) — советский и украинский инженер-экономист.
 Тимашова, Матрёна Фёдоровна (1914—1974) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 См. также